Појам  може да се односи на:

 Мери Стјуарт, грофица Арана, 
 Мери Стјуарт, шкотска краљица од 1542. до 1567. и жена француског краља Франсоа II,
 Мери Стјуарт (атлетичарка),  британска атлетичарка на средње пруге